Сабін Аппельманс і Лоранс Куртуа були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Аппельманс, яка виступала в парі з Міріам Ореманс.

Аппельманс і Ореманс програли в першому колі парі Жюлі Алар і Наталі Тозья.

Мередіт Макґрат і Лариса Нейланд виграли титул, перемігши у фіналі Манон Боллеграф і Ренне Стаббс з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мередіт Макґрат /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Манон Боллеграф /  Ренне Стаббс (фінал)
 Жюлі Алар /  Наталі Тозья (півфінал)
 Яна Новотна /  Марі П'єрс (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Open Gaz de France 1995 Doubles Draw

Open GDF Suez
Тур WTA 1995